Dělnický dům je typické označení kulturních a spolkových domů místních dělnických hnutí budovaných nejen v Československu. Toto označení nesou například:

Česko
 Dělnický dům (Albrechtice)
 Dělnický dům (Blansko)
 Dělnický dům (Boskovice)
 Dělnický dům (Cítoliby)
 Dělnický dům (Černovír), Olomouc
 Dělnický dům (Hradec Králové)
 Dělnický dům Střelnice (Hradec Králové)
 Dělnický dům (Chyňava)
 Dělnický dům (Jihlava)
 Dělnický dům (Kamenné Žehrovice)
 Dělnický dům (Kladno)
 Dělnický dům (Nymburk)
 Dělnický dům (Ostrava)
 Dělnický dům (Pchery)
 Dělnický dům (Studénka)
 Dělnický dům (Zábrdovice), Brno
 Dělnický dům (Zlonice)
 Dělnický dům (Židenice), Brno
 Dělnický spolkový dům Peklo, Plzeň

V dalších zemích
 Dělnický kulturní dům (Nitra), Slovensko
 Dělnický dům (Novi Sad), Srbsko

Související články 
 Kulturní dům
 Lidový dům (rozcestník)
 Národní dům
 Společenský dům

Domy
 
Dělnické hnutí